PNK est un sigle pouvant signifier :
 Parti de la nation khmère ;
 Polynucléotide kinase.